The Plow that Broke the Plains (film); de film; 
 The Plow that Broke the Plains (muziek); de muziek;